Fons Baeten, Nederlands politicus
Freddy Baeten, Belgisch kunstschilder, tekenaar en etser
Joseph Baeten, Nederlands rooms-katholiek geestelijke en bisschop van het Bisdom Breda
Lieve Baeten, Vlaams auteur en illustratrice
René Baeten, Belgisch motorcrosser
Roger Baeten, Belgisch zanger en producer
Ton Baeten, Nederlands geestelijke
Walter Baeten (1944), ex-voorzitter van het IJzerbedevaartcomité
Walter Baeten (geschiedkundige), Belgisch geschiedkundige en schrijver
Paul Baeten Gronda, Vlaams schrijver en columnist

Zie ook 
Baetens (doorverwijspagina)